Diòmedes (en llatí Diomedes, en grec Διομήδης) va ser un gramàtic i escriptor grec que va escriure un comentari sobre Dionisi Trax (Dionysius Thrax) del que es conserven alguns fragments. També es pensa que va escriure sobre Homer.

Referències 

Comentaristes de la Grècia romana